Clutter steht für

Clutter (Radar), von einem Radargerät erfasste, aber unerwünschte Ziele
Clutter (Bibliothek), eine freie Softwarebibliothek zur Entwicklung grafischer Benutzeroberflächen
Herbert W. Clutter (1911–1959), Mordopfer, das durch Truman Capote bekannt wurde